Сезон 2022/23 станет для футбольного клуба «Реал Мадрид» 119-м в истории, а также 92-м в Примере — высшем дивизионе в системе футбольных лиг Испании. Команда также примет участие в розыгрыше Лиги чемпионов.

В летнее межсезонье команду в статусе свободного агента покинул ряд игроков: Марсело (спустя 15 сезонов), Иско (спустя 9 сезонов, перешёл в клуб "Севилья") и Гарет Бейл (спустя 9 сезонов, перешёл в клуб MLS «Лос-Анджелес»).

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

80.000.000

Зима 
Трансферные сделки не совершались

0

Ушли из клуба

Лето 

86.000.000

Зима 
Трансферные сделки не совершались

0

Общие убытки:80.000.000

Общая прибыль:86.000.000

Разница:6.000.000

Соревнования

Ла Лига

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Испании

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Суперкубок Испании

1/2 финала

финал

Лига чемпионов

Групповой этап

Плей-офф

1/8 финала

1/4 финала

Суперкубок УЕФА

Клубный ЧМ

1/2 финала

финал

Статистика

Бомбардиры

Ссылки 

Сезоны ФК «Реал Мадрид»
Реал